Palmophyllophyceae é um clado basal de algas verdes do grupo Chlorophyta que agrupa as ordens Palmophyllales e Prasinococcales.

Descrição
O clado tem o seguinte enquadramento:

Referências

Algas